Fagnano peut désigner:

Patronyme 

 Giulio Fagnano (1682-1766), mathématicien italien ;
 José Fagnano (1844-1916), missionnaire italien.

Toponyme 

 Fagnano Alto, commune italienne dans la province de L'Aquila, Abruzzes
 Fagnano Castello, commune italienne dans la Province de Cosenza, Calabre
 Fagnano Olona, commune italienne dans la province de Varèse, Lombardie
 Lac Fagnano, lac situé sur la Grande Île de Terre de Feu (entre l'Argentine et le Chili)